Morgan Lee (* 26. März 1993 in Chicago, Illinois) ist eine US-amerikanische Pornodarstellerin.

Lee begann ihre Karriere als Darstellerin in der Hardcore-Pornofilmbranche im Jahre 2014. Seitdem hat sie in Filmproduktionen der Unternehmen Jules Jordan, Bang Bros, Evil Angel, Digital Playground, Digital Sin, Reality Kings und Wicked Pictures mitgewirkt. Sie ist für ihre Darbietungen in Pornofilmen der Genres Anal und Asian bekannt.

Auszeichnungen und Nominierungen 
 2015: NightMoves Award – "Best New Starlet"
Nominierungen
 AVN Awards: Best New Starlet
 AVN Awards: Fan Award: Hottest Newcomer
 XBIZ Awards: Best New Starlet

Filmografie (Auswahl) 
 2014, 2015: I Seduced My Brother #1, # 2
 2014: Dirty Santa
 2015: Asian Persuasion #6, #7
 2015: POV Pervert #18
 2015: Asian Bombshells #2
 2015: Anal Beauty #5
 2016: Happy Tugs #10
 2016: Maid in Asia
 2016: DP Me #4
 2016: Asian Persuasion #8
 2016: Gag Reflex 2
 2016: Morgan Lee: No Limits
 2016: Anal Fiends #2
 2016: Oil Explosion 1
 2016: Facialized #3
 2016: Bang Bros Invasion #14
 2016: Swimsuit Calendar Girls #2016
 2016: The Sins Life: Mexico
 2017: Car Wash Girls #4
 2017: An Inconvenient Mistress

Weblinks 
 
 
 

Pornodarsteller
Träger des NightMoves Award
US-Amerikaner
Geboren 1993
Frau